Il 6 e 7 maggio 2012 (con ballottaggio il 20 e 21 maggio) in Piemonte si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Torino

Caselle Torinese 

Fonte: Ministero dell'Interno

Chivasso 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Grugliasco 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Rivalta di Torino 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Alessandria

Alessandria 

Fonte: Ministero dell'Interno

Acqui Terme 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Asti

Asti 

Fonte: Ministero dell'Interno

Cuneo

Cuneo 

Fonte: Ministero dell'Interno

Mondovì 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Novara

Borgomanero 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Verbano-Cusio-Ossola

Omegna 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Piemonte
2012